Il doppio del torneo di tennis Australian Indoor Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rod Laver e John Newcombe che hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Malcolm Anderson e Ken Rosewall.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1973